Barruelo steht für:

 Barruelo (Kantabrien), Ort in Kantabrien, Spanien
 Barruelo (Burgos), Ort in der Provinz Burgos, Spanien
 Barruelo de Santullán, Gemeinde in der Provinz Palencia, Spanien